Марк Васи́льевич То́карь (укр. Марк Васи́льович То́кар, родился 2 марта 1974 г., Львов) — украинский джазовый контрабасист, первый украинский музыкант, который играл на Chicago Jazz Festival. Сын художницы Марты Токарь. Живёт в Киеве.

Биография 
Родился во Львове. Музыку изучал во Львове, Кракове и Катовице (Польша). В 2002…2004 был постоянным участником летних джазовых школ в Кракове под руководством Майкла Паркинсона (США).

2006 — в рамках стипендиальной программы Министра культуры и национального наследия Республики Польша «Gaude Polonia» обучался в Музыкальной академии имени Кароля Шимановского в Катовице (класс профессора Jacka Niedzeli).

В период 2005…2006 годов Марк Токарь — артдиректор Международного украино-польского фестиваля Jazz Bez. Марк Токарь вместе с Творческим объединением «Дзига» организовал серию филармонических джазовых концертов во Львове Metro Jazz.

Его первый альбом Yatoku (с Юрием Яремчуком и Клаусом Кугелем) был выпущен под лейблом Not Two в 2006 году. После этого музыкальная карьера Марка Токаря резко пошла вверх. Начиная с 2007 года он является участником Ken Vandermark Resonance Project, как музыкант играет во многих проектах и на разнообразных фестивалях в США, Германии, Польше, Австрии, Франции, Украине, России, Италии, Венгрии, Люксембурге, Чехии, Литве.

Марк — первый украинский музыкант, который играл на престижном фестивале Chicago Jazz Festival (2012). Соавтор нескольких музыкально-поэтических проектов в дуэте с поэтессой Любовью Якимчук.

Музыкальные проекты 
Марк принимает участие в таких международных проектах, как уже упомянутый Ken Vandermark Resonance Project, а также Undivided, Five Spot, Four, Varpaj, Ultramarine, Yatoku. В то же время он является лидером интернациональных проектов: Mark Tokar Quintet и Avtokar.

Играл вместе с такими музыкантами: , , , , Michael Zerang, Tim Daisy, Dave Rempis, Roberta Piket, Фред Фрит, Klaus Kugel, , Petras Vishniauskas, Mirchea Tiberian, Mazzol, Mikołaj Trzaska, Wacław Zimpel, Юрий Яремчук, Magnus Broo, Per-Åke Holmlander, Mark Sanders, Piotr Baron, Kazimierz Jonkisz.

Интервью и статьи 

 Avtokar: в чотири відвертості
 Резонанс в Запорожье
 Ken Vandermark Resonance
 Токар-Кугель-Глод-Пікет: чотири особистості
 Міжнародний джазовий мегапроект «Ken Vandermark „Resonance“ Project» (з блогу)

Ссылки 

 Сайт Марка Токаря
 Дискография
 Ultramarine
 Смотри Ultramarine
 www.uajazz.com

Примечания 

Джазмены Украины
Родившиеся во Львове
Википедия:Статьи со сложным входом в Модуль:URL
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 2 марта